La parola raggio (dal latino radius: asta, bacchetta) può avere più significati:

 Raggio – in geometria,  distanza tra un punto appartenente a una curva e un altro suo punto notevole.
 Raggio – una delle aste che collega il centro di una ruota, detto mozzo, con il cerchio esterno della zona di trazione.
Raggio – in idrografia, fiume che scorre nel Mendrisiotto (Svizzera).
Raggio – in astronomia, distanza media dal centro alla superficie d'un corpo celeste.
Raggio d'azione – in strategia, distanza massima raggiungibile dell'oggetto
 Raggio – supereroe della DC Comics, membro delle squadre Combattenti per la Libertà e Justice League of America.
Raggio – cultivar umbra di olivo.
Raggio – in fisica, radiazione luminosa o elettromagnetica che si propaga in linea retta da una sorgente
 Raggio del sole – la radiazione solare

Persone 
 Andrea Raggio – politico italiano
 Edilio Raggio – imprenditore italiano
 Elettra Raggio – attrice, regista e sceneggiatrice italiana
 Giuseppe Raggio (1823-1916) – pittore

Altri progetti